Modellazione 3D	
Modellazione a deposizione fusa
Modellazione costitutiva dei terreni
Modellazione geometrica
Modellazione in cera	
Modellazione matematica
Modellazione molecolare

Pagine correlate
Modellizzazione
Modellatura